

Agro-alimentare
Caprino – Mammiferi del genere Capra
Caprino – formaggio di capra prodotto in varie regioni italiane

Geografia
Caprino Bergamasco – comune italiano in provincia di Bergamo
Caprino Veronese – comune italiano in provincia di Verona
Caprino – zona del quartiere Castagnola-Cassarate di Lugano
Caprino – torrente svizzero, che bagna la zona suddetta

Persone
Guido Caprino (1973) – attore italiano
Ivo Caprino (1920-2001) – regista norvegese
Sebastiano Caprino (1917-1945) – giornalista e conduttore radiofonico italiano

Altri progetti